Le Théâtre Interface Zone Sud est un théâtre de création situé en zone industrielle de Sion, en Valais. Fondé en 1995 par la Compagnie Interface, notamment Géraldine Lonfat et André Pignat, il s'agit du lieu d'un lieu de résidence et de création, rayonnant vers le monde.

Il s'agit notamment du lieu de résidence de la Compagnie Interface.

Historique

Philosophie

Création notables

Voir aussi 
 Site officiel du Théâtre Interface Zone Sud

Notes et références 

Salle de théâtre en Suisse
Culture dans le canton du Valais
Bâtiment dans le canton du Valais
Fondation en 1995
Sion